Кипроп — кенийская фамилия. Известные носители:

 Кипроп, Асбель (род. 1989) — кенийский бегун на средние дистанции.
 Кипроп, Уилсон (род. 1987) — кенийский стайер.
 Кипроп, Фред (род.1974) — кенийский марафонец.